Lista 332 gmin w departamencie Ariège we Francji.

Gminy we Francji